Scott Brown, calciatore scozzese
 Scott Brown, calciatore inglese
 Scott Brown, DJ scozzese
 Scott Brown, politico statunitense
 Scott Brown, sceneggiatore statunitense
 Scott Brown, tennista statunitense